Антипод је оно што је сасвим супротно, опречно у односу на нешто друго. У социјалном раду то може бити неко гледиште, теорија, теза или сâм теоретичар.

Литература 
 

Методологија друштвених наука